De kwalificatie voor het Europees kampioenschap handbal mannen 1994 was een reeks wedstrijden in het handbal waar werd uitgemaakt welke elf landen mochten deelnemen aan het Europees kampioenschap handbal mannen 1994. Gastland Portugal was automatisch geplaatst. De nummers één plus de beste nummer twee plaatsten zich voor de EK-eindronde. Zes landen moesten een play-off spelen, waarvan de drie winnaars zich eveneens kwalificeerden. De kwalificatiereeks begon op 7 april 1993 en eindigde op 10 maart 1994

Hoofdronde

Groep A

|}

Groep B

|}

Groep C

|}

Groep D

|}

Groep E

|}

Groep F

|}

Groep G

|}

Play-offs
Alle tijden zijn lokaal.

''Slovenië wint over twee duels en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Frankrijk wint over twee duels en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

''Wit-Rusland wint over twee duels en plaatst zich voor het Europees kampioenschap

Gekwalificeerde landen

Zie ook
Europees kampioenschap handbal vrouwen 1994 (kwalificatie)

Europees kampioenschap handbal
Handbal in 1993
Handbal in 1994